Радойка Шверко ( 9 квітня 1948, Пазин, Федеративна Народна Республіка Югославія) — югославська та хорватська співачка.

Дискографія
 Radojka Šverko, 1973. 
 S tobom u snu, 1975. 
 Tebi pjevam u pjesmama, 1981. 
 Pjesme ljubavne, 1990. 
 Vatra i led, 1993. 
 Va dihe mora, 1995. 
 Radojka Šverko - Zlatna kolekcija, 2005. 
 Men are my best friends , 2005.
 Svijet je moj (Radojka Šverko pjeva pjesme Alfi Kabilja ), 2011. 

Хорватські співачки
Югославські співачки
Виконавці хорватською мовою